Niemcy:
 Pütz – dzielnica miasta Bedburg w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Erft
 Pütz – dzielnica gminy Neunkirchen-Seelscheid w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Sieg

Osoby:
Pütz, ili Puetz:
 Albert Pütz – niemiecki autor
 Antonia Pütz – niemiecka piłkarka ręczna
 Claudia Pütz – niemiecka pisarka
 Eduard Pütz – niemiecki kompozytor
 Joseph Pütz – niemiecki polityk
 Marco Pütz – luksemburski saksofonista
 Natalie Pütz – niemiecka piosenkarka używająca pseudonimu Naima 
 Ruth-Margret Pütz – niemiecka śpiewaczka

Zobacz też:
 Putz